Kodolányi Gyula (1911–1984) gépészmérnök
 Kodolányi Gyula (1942–) irodalomtörténész, költő, műfordító